Skibsnavnet Swiftsure har været benyttet i både Storbritannien, Frankrig og USA. Navnet er et gammelt engelsk udtryk fra den elizabethanske tid, og det er en sammentrækning af "swift" (hurtig) og "pursuer" (forfølger).

Storbritannien 
Royal Navy har haft 10 skibe med navnet Swiftsure.

 Galleonen Swiftsure fra 1573. Havde 29 kanoner. Skiftede senere navn til Speedwell og gik tabt i 1624.
 Storskibet ("great ship") HMS Swiftsure, søsat i 1621. Havde 42 kanoner. Blev erobret af Nederlandene i 1666 og gjorde tjeneste der under navnet Oudshoorn.
 Linjeskibet HMS Swiftsure, søsat i 1673. Var en "third-rate" med 70 kanoner. Blev ombygget 1718 og gjorde under navnet Revenge tjeneste helt til 1787.
 Linjeskibet HMS Swiftsure, søsat i 1750. Var en "third-rate" med 70 kanoner. Deltog i flere slag, og blev solgt i 1773.
 Linjeskibet HMS Swiftsure, søsat i 1787. Var en "third-rate" med 74 kanoner. Blev i 1801 erobret af to franske linjeskibe, og beholdt navnet i fransk tjeneste. Generobret i slaget ved Trafalgar og gjorde tjeneste under navnet Irresistible til 1816.
 Linjeskibet HMS Swiftsure, søsat i 1804. Var en "third-rate" med 74 kanoner. Deltog ligeledes i slaget ved Trafalgar i 1805 - så der var en Swiftsure på begge sider. Blev logiskib i 1819 og solgt i 1845.
 Panserskibet HMS Swiftsure, søsat 1870 og i tjeneste fra 1872. Udgået 1901 og solgt i 1908.
 Slagskibet HMS Swiftsure, søsat 1903 og i tjeneste fra 1904. Fik sit artilleri fjernet i 1918, og blev solgt til ophugning i 1920.
 Krydseren HMS Swiftsure, søsat i 1943 og i tjeneste fra 1944. Solgt til ophugning i 1962.
 Undervandsbåden HMS Swiftsure, søsat 1971 og i tjeneste fra 1973. Det atomdrevne skib gjorde tjeneste til 1992 og fik umiddelbart efter fjernet sin reaktorkerne.

Frankrig 
 Linjeskibet HMS Swiftsure, søsat i 1787. Var en "third-rate" med 74 kanoner. Blev i 1801 erobret af to franske linjeskibe, og beholdt navnet i fransk tjeneste. Generobret af Storbritannien i slaget ved Trafalgar og gjorde derefter tjeneste under navnet Irresistible til 1816.

USA 
 Fyrskibet Swiftsure, søsat i 1904 og i tjeneste fra omkring 1905. Hed oprindeligt Lightship No. 83 (LV-83), og gjorde tjeneste på USA's vestkyst. Var under 2. verdenskrig vagtskib ved San Francisco, og derefter igen fyrskib til 1960. Nu museumsskib ved Seattle og opkaldt efter Swiftsure-banken, som var én af dets stationer.

Referencer

Litteratur 
 Colledge, J.J., Warlow, Ben (2006), Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .
 Manning, T.D. & Walker, C.F. (1959), British Warship Names. Putnam, London.

Swiftsure i billeder 

Indeks over skibsnavne